Мела́нж ( «смесь»):
 Меланж — яичная смесь.
 Меланж — кофейный напиток австрийской кухни на основе эспрессо с добавлением подогретого и вспененного молока и взбитых сливок.
 Меланж — вещество в романе «Дюна», необходимое для межзвёздной навигации.
 Меланж в геологии — продукт тектонического дробления горных пород разного состава, нередко с участием серпентинитов (серпентинитовый меланж).
 Кислотный меланж — смесь на основе концентрированной азотной кислоты.

См. также 
 Меланжевая пряжа — пряжа из волокон, окрашенных в разные цвета.
 Ивановский меланжевый комбинат — текстильное предприятие в Иванове.